Champions League 2017 steht für:
 AFC Champions League 2017, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2017, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2017, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Sailing Champions League 2017, europäischer Segelwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2016/17
 Champions League 2017/18
 Champions League